Termin -{HgD}- ima više značenja.

 2-hidroksimetilglutarat dehidrogenaza
 Homogentizat 1,2-dioksigenaza